Поліне́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Тулузи, 25 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 334 осіб у працездатному віці (15-64 років) 256 були активні, 78 — неактивні (показник активності 76,6%, у 1999 році було 68,9%). З 256 активних працювало 238 осіб (132 чоловіки та 106 жінок), безробітних було 18 (7 чоловіків та 11 жінок). Серед 78 неактивних 20 осіб було учнями чи студентами, 33 — пенсіонерами, 25 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 224 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 513,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Поліне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн